Качи́ньский, Качи́нский () — польская фамилия. Происходит от слова «качка» () — утка.

В начале 1990-х годов в Польше эту фамилию носили 11188 человек.

Известные носители

Качиньский 
 Качиньский, Лех (1949—2010) — польский юрист и политик, президент Польши в 2005—2010 годах.
 Качинский, Сергей (1917—1943) — украинский националист, организатор первого отряда УПА. 
 Качиньский, Ярослав (род. 1949) — польский политик, премьер-министр Польши в 2006—2007 годах.

Качиньская 
Женский вариант фамилии Качиньский.
 Качиньская, Мария (1942—2010) — польский экономист и общественный деятель, супруга Леха Качиньского

